La poudre peut désigner :
 la poudre, un état fractionné de la matière ;
 la « poudre » ou poudre à canon ;
 diverses drogues fractionnées en poudre, principalement la cocaïne ;
 la poudre, un produit de cosmétique ;
 la poudre, une forme galénique de médicament ;
 la poudre est un très fin duvet produit par certaines espèces d'oiseaux.

Expressions
 Prendre la poudre d'escampette.
 La poudre de perlimpinpin est une poudre sans vertu débitée par les charlatans